Langar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Langar (ort i Iran), Khorasan,

Storbritannien 

 Langar (ort i Storbritannien), England, Nottinghamshire, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar